91025 é um EP da banda de post-hardcore He is Legend, lançado no ano de 2004 pela gravadora Tribunal Records.

Faixas 
 "Hip Hop: Anonymus"
 "Scram Toots"
 "Suave"
 "The Fool"
 "Martini"
 "Either They Decorated for Christmas Early or They're All Dead"
 "Down in a Crypt"
 "You Sound Like a White Boy"

Álbuns de He Is Legend
EP de 2004